Джеймс Кеннеди может относиться к: Кеннеди, Джеймс (ум. ок. 1760) — российский вице-адмирал.
 Кеннеди, Джеймс (1406—1464) — епископ Сент-Эндрюсский, регент Шотландии.

См. также 
 «Джеймс Кенне́ди» — джазовая песня 1942 года (Н. Минх, С. Фогельсон) об английском капитане эсминца.